Název Makov má více sídel:
 Makov (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Makov (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Makov (okres Čadca) – obec v okrese Čadca na Slovensku

 Makov (Předslav) – část obce Předslav v okrese Klatovy
 Makov (Jistebnice) – část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Makov (Paseky nad Jizerou) – součást obce Paseky nad Jizerou
 Makov - záchranná stanice živočichů Makov
 slovenské a české exonymum pro město Makó v Maďarsku